Karweina ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Karweina (bekannt auch unter den Pseudonymen Michael Mohr und Peter Dronte; * 1922), deutscher Journalist und Schriftsteller 
 Sinan Karweina (* 1999), deutscher Fußballspieler